A Brickworld é uma convenção não-oficial para fãs adultos dos brinquedos LEGO (AFOL), que tem lugar anualmente, no terceiro fim-de-semana de Junho, no Westin North Shore Hotel & Convention Center, em Wheeling, Illinois (um subúrbio a noroeste de Chicago), nos Estados Unidos da América.

O seu foco é que os próprios fãs tragam as suas criações favoritas, frequentemente referidas como MOCs, para exibição e partilha com os demais entusiastas.

Como outras convenções, paralelamente são feitas apresentações, desenvolvidos "workshops", transcorrem eventos especiais e desafios. O evento celebra o apreço da comunidade aos blocos LEGO e a todas as diferentes formas pelas quais eles podem ser utilizados como meio para expressar Arte e Ciência, além do estar juntos dessa mesma comunidade, que evoluiu graças à Internet e pela exploração e aprofundamento do hobby de LEGO. 

O lema da Brickworld é "Share - Learn - Discover - Explore" (em língua portuguesa: "Partilhar - Aprender - Descobrir - Explorar").

Outras convenções LEGO
BrickFair
BrickFest
LEGO WORLD
NWBrickCon

Ver também
AFOL
MOC
LUGNET

Ligações externas
 Página Oficial da Brickworld

Eventos
Lego